Andy Gillet – attore francese
 Claude Casimir Gillet – botanico e micologo francese
 Gillet – marca di automobili belga
 Guillaume Gillet – calciatore belga
 Jean François Gillet – calciatore belga
 Louis-Florent Gillet – religioso francese
 Maurice Gillet – militare francese
 Nicolas Gillet – calciatore francese
 Nicolas-François Gillet – scultore francese

Pagine correlate 
Gilet